Никольская Слобода — название населённых пунктов в России:

 Никольская Слобода — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Никольская Слобода — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Никольская Слобода — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

См. также 
 Никольская Слободка